Sinlabajos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sinlabajos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Sinlabajos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar